Pojem Čínské letectvo se může vztahovat k následujícím vojenským letectvům:
 Letectvo Čínské republiky – letectvo Čínské republiky (v současnosti většinou území ležící na ostrově Tchaj-wan) existující od roku 1920. 
 Námořní letectvo Čínské republiky – námořní letectvo téhož státního útvaru.
 Letectvo Čínské lidové osvobozenecké armády – letectvo Čínské lidové republiky vzniklé roku 1949.